Franz Mayr (1707-1752) – pittore tedesco
 Franz Mayr (1779-1847) – imprenditore austriaco
 Franz Mayr (1814-1863) – medico austriaco
 Franz Mayr (1865-1914) – missionario austriaco
 Franz Mayr (1890-1952) – giurista tedesco
 Franz Mayr (1915-1985) – politico austriaco